Patrick Murphy, Paddy Murphy 
 Patrick Charles Murphy (1868–1925) – kanadyjski polityk, senator z Wyspy Księcia Edwarda
 Patrick Murphy (1889–1968) – irlandzki polityk, deputowany z Corku
 Paddy Murphy (1913–1992) – irlandzki muzyk
 Paddy Murphy, wł. Patrick Murphy (ur. 1944) – irlandzki judoka, olimpijczyk
 Patrick Murphy (ur. 1973) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 Patrick Murphy (ur. 1983) – amerykański polityk, kongresmen z Florydy
 Patrick Murphy (ur. 1984) – australijski pływak, medalista olimpijski